Suvaja est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Suvaja, un village situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Suvaja, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Suvaja, un village situé dans la municipalité de Blace, district de Toplica ;
Suvaja, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Suvaja, un village situé dans la municipalité de Varvarin, district de Rasina.